Азиатская депрессия — область низкого давления над Азией на многолетних средних картах летних месяцев с центром над Афганистаном, один из сезонных климатологических центров действия атмосферы. Давление в центре Азиатской депрессии в июле — около 995 мбар (0,0995 Мн/м2). Южную часть Азиатской депрессии можно рассматривать как экваториальную депрессию, сместившуюся в тропические широты нагретого материка Азии; в более северной части она является результатом преобладающего наличия над материком полярно-фронтовых циклонов.

Литература 
 Энциклопедический словарь. 2009. Азиатская депрессия.
  Asiya depressiyası // Azərbaycan Milli Ensiklopediyası (25 cilddə). 1-ci cild: A – Argelander (25 000 nüs.). Bakı: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi. 2009. 608 səh. ISBN 978-9952-441-02-4.
 Азійська депресія // ВУЕ

См. также 
 Полярная депрессия
 Алеутская депрессия

Метеорология